Уолдо ():

Люди

Фамилия 
 Уолдо, Джанет (1924—2016) — американская актриса.
 Уолдо, Джордж (1851—1942) — американский политик.
 Уолдо, Кэролин (род. 1964) — канадская синхронистка.
 Уолдо, Сэмюэл — американский художник.

Имя 
 Уолдо Фрэнк (1889—1967) — американский романист и критик.
 Уолдо Джонсон — сенатор США.
 Уолдо Солт — американский сценарист.

Топонимы 
 Уолдо — город в штате Арканзас, США.
 Уолдо — город в штате Флорида, США.
 Уолдо — округ штата Мэн, США.

В культуре 

 Уолдо — рассказ Роберта Хайнлайна, 1942 год. 
 «Уолдо» — американо-британский фильм 2021 года.